Grand Prix Węgier 1990 (oryg. Pop 84 Magyar Nagydj) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 12 sierpnia 1990, po raz piąty na torze Hungaroring.

6. Grand Prix Węgier, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Thierry Boutsen - 1:17.919
 Najszybsze okrążenie: Riccardo Patrese - 1:22.058 na okrążeniu 63

Węgry
1990
1990 na Węgrzech